Русла́н Тахи́рович Балти́ев (; 16 сентября 1978, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, полузащитник. Рекордсмен сборной Казахстана по забитым мячам — 13.

Карьера

Начало 
По отцу — уйгур, мать — белоруска. Семья жила в частном доме за вокзалом Алма-Ата-2, но в 1986 году переехала в новый микрорайон «Самал», где в соседней футбольной школе ЦСКА Руслан начал заниматься на опилочном поле. Много ездил на всесоюзные турниры юношеских и молодёжных команд, даже дважды в Германию. Попал в молодёжную сборную Казахстана, которую тренировал Владимир Фомичёв. Зимой 1996 года выиграл чемпионат Казахстана по мини-футболу с местным «Кайнуром» (ныне футзальный «Кайрат») и получил звание мастера спорта по мини-футболу.

Клубная 
Балтиев начал профессиональную карьеру весной 1996 года в талдыкорганском клубе «Кайнар» (ныне «Жетысу»), в возрасте 17 лет. В 1997 году перешёл в «Кайрат» и провёл удачный сезон. Руслан забил три гола в 15 матчах, попал в число «11 лучших футболистов сезона», как лучший центральный полузащитник, а «Кайрат» завоевал бронзовые медали. 19-летнего Руслана призвали в сборную Казахстана и уже во втором матче он забил гол узбекам. В конце 1997 года при скандальном разделении клуба на «СОПФК „Кайрат“» бизнесмена Булата Абилова и «ЦСКА-Кайрат» начальника армейцев генерала Павла Новикова выбрал последний. В «ЦСКА-Кайрате» Балтиев провёл два года и в сезоне 1998 года вновь был признан лучшим центральным полузащитником чемпионата. Отправился в петропавловский клуб «Аксесс-Голден Грейн», с которым выиграл серебряные медали чемпионата Казахстана 2000 года.

Далее начался его шестилетний неуспешный период выступлений в России. Саратовский «Сокол» пробился в высший дивизион и укреплял состав. Балтиев был приглашён на два года. Если в первом сезоне «Сокол» занял 8 место, то во втором вылетел из премьер-лиги. В 2003 году Балтиев перешёл в московское «Динамо», но в начале 2004 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Москва». Но и тут он не вписывался своей манерой игры в состав и летом 2005 года ушёлна полгода в аренду в ярославский «Шинник». Сезон 2006 года провёл в дубле «Москвы».

В 2007 году Балтиев вернулся в Казахстан, Дмитрий Огай пригласил его на три года в «Тобол». Балтиев в сезоне 2007 года выиграл с «Тоболом» серебряные медали чемпионата, Кубок Казахстана и стал победителем Кубка Интертото. В следующем сезоне "Тобол лишь по пенальти уступил чемпионство «Актобе». Но в 2009 году клуб остался без медалей, Огай ушёл в отставку, и Балтиев вновь уехал в Россию.

С сезона 2010 на два года — игрок клуба первого дивизиона «Жемчужина-Сочи». В январе 2011 года Балтиев по обоюдному согласию расторг контракт и вернулся на родину. Заключил двухлетний контракт с алматинским «Кайратом», но травмы замучали футболиста, и в конце 2012 года 34-летний Балтиев завершил карьеру игрока.

Сборная 
2 сентября 1997 года дебютировал за национальную сборную Казахстана против сборной Китая. 20 сентября 1997 года отличился голом в игре со сборной Узбекистана. 10 декабря 2000 года забил два мяча в ворота ОАЭ. Балтиев является рекордсменом сборной по количеству забитых голов (13 голов).

В январе 2010 года заявил о завершении выступлений за сборную Казахстана (провёл 73 игры — тогда рекорд), 31-летний игрок извинился перед болельщиками и назвал главной причиной своего ухода усталость.

Администратор и тренер 
В ноябре 2012 года Балтиев по итогам первого набора «Группы профессиональных игроков с продолжительным стажем» получил первичную тренерскую лицензию УЕФА категории А.

В феврале 2013 назначен спортивным директором кокшетауского «Окжетпеса», но уже осенью покинул этот пост.

В феврале 2014 года возглавил кзылординский «Кайсар». 23 июля 2015 года директор «Кайсара» Руслан Балтиев и главный тренер Дмитрий Огай ушли в отставку в связи со слабым выступлением команды.

В январе 2016 года Дмитрий Огай был вновь назначен главным тренером костанайского «Тобола», в ассистентах у него стал работать Руслан Балтиев. Но уже в апреле Огай был уволен с должности главного тренера за слабый старт, с ним ушли его постоянные сподвижники Балтиев и Кулинич.

Достижения 
 Чемпион Казахстана по мини-футболу: 1996
 Трижды вице-чемпион Казахстана 2000, 2007, 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана 1997
 Обладатель Кубка Казахстана 2007
 Кубок Интертото: 2007
 Финалист Кубка Казахстана 1999/2000

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на UEFA.com
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки в мини-футбол Казахстана
Игроки МФК «Кайрат»
Спортсмены нескольких видов спорта